Copa UNCAF 2009 – dziesiąta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Hondurasie w dniach 22 stycznia-1 lutego 2009. Pięć najlepszych zespołów kwalifikowało się do Złotego Pucharu CONCACAF 2009. Impreza miała się odbyć w Panamie, ale panamski związek piłki nożnej zapowiedział, że rezygnują z organizacji turnieju z powodu braku odpowiedniego stadionu. Alternatywnymi gospodarzami byli Honduras i Gwatemala. Honduras złożył oficjalne zapytanie w sprawie zastępstwa w dniu 12 listopada 2008 roku, by po pewnym czasie zostać organizatorem turnieju.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Faza Pucharowa

Półfinały 

 Gra została przerwana po sześćdziesięciu minutach gry, kiedy Salwador miał tylko sześciu graczy na boisku. Dwaj gracze Salwadoru, Alexander Escobar i Eliseo Quintanilla otrzymali czerwoną kartkę w pierwszej połowie, a Deris Umanzor, Rodolfo Zelaya i bramkarz Juan José Gómez zostali kontuzjowani i musieli opuścić grę ponieważ Salvador wyczerpał już trzy zmiany. Wynik został zweryfikowany jako walkower na korzyść Kostaryki.

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Copa UNCAF 2009

PANAMA 1. TYTUŁ

Strzelcy 
 3 gole
  Andy Furtado

 2 gole
  Walter Martínez
  Samuel Wilson
  Alfredo Pacheco

 1 gol

gole samobójcze
 Silvio Avilés (dla Salwadoru)
 David Solorzano (dla Hondurasu)

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 2009